Станишо́вка — населённые пункты на Украине:

Станишовка — село в Житомирском районе Житомирской области
Станишовка — село в Иванковском районе Киевской области
Станишовка — село в Таращанском районе Киевской области